Светлана Викторовна Рыбалченко (род. 21 марта 1960, Белгород, Белгородская область) — российская певица, исполнительница русских народных песен, основатель и руководитель ансамбля популярной народной музыки «Чибатуха» (с 1990). Заслуженный артист России (2003), участник ряда международных конкурсов, благотворительных акций,
доцент МГУКИ.

Исполнители русских народных песен
Исполнители романсов
Преподаватели Московского государственного института культуры